Bock är ett germanskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Bock
 Alfred Bock
 August Karl Bock
 Carl Bock
 Carl Ernst Bock
 Carolina Bock
 Fedor von Bock
 Franz Bock
 Hieronymus Bock
 Ior Bock
 Ina Bock
 Jerry Bock
 Johannes Bock
 Johannes Benedicti Hircinius Bock
 Roland Bock
 Sixten Bock (1884–1946), svensk zoolog
 Wilhelm Bock

Svenska efternamn
Danska efternamn
Norska efternamn
Tyska efternamn